Autostrada A320 (Francja)
 Airbus A320
 A320 Airbus (gra komputerowa) – komputerowa gra symulacyjna